Die Gibraltar Darts Trophy 2017 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 12. bis zum 14. Mai 2017 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das fünfte Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour 2017 durchgeführt wird. Austragungsort war wie in den Vorjahren die Tercentenary Sports Hall.

Den Turniersieg sicherte sich der Engländer Michael Smith, der sich im Finale mit 6:4-legs gegen den Österreicher Mensur Suljović durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, damit wurden £ 20.000 mehr als im Vorjahr verteilt. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Simon Whitlock
  Dave Chisnall 
  James Wade
  Kim Huybrechts
  Benito van de Pas
  Gerwyn Price
  Alan Norris
  Jelle Klaasen
  Ian White
  Michael Smith
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Cristo Reyes
  Stephen Bunting

Sieger des UK Qualifier
 Paul Nicholson
 Darren Johnson
 Alan Tabern
 Steve Beaton 
 James Wilson
 Adrian Lewis* 
 Chris Quantock
 James Richardson 
 Darren Webster 
 Justin Pipe 
 Richie Corner
 Callan Rydz 
 John Henderson 
 Matt Clark
 Matthew Dennant 
 Jonny Clayton 
 Ritchie Edhouse
 Rob Cross

* Adrian Lewis verzichtete aus privaten Gründen auf eine Teilnahme. Für ihn rückte ein 5. Qualifikant des Host Nation Qualifier nach.

Sieger des West & South Europe Qualifier
  René Eidams
  Jeffrey de Zwaan
  Christian Kist
  Martin Schindler
  Mike De Decker
  Mario Robbe
  Dimitri Van den Bergh
  Ronny Huybrechts

Sieger des Host Nation Qualifier
  Dyson Parody
  Justin Broton
  Dylan Duo
  Manuel Vilerio
  Antony Lopez

Nordic & Baltic Qualifier
  Magnus Caris

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 12. Mai 2017

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2017
2017